Zbigniew Rawicz (1912–1966) – polski piosenkarz
 Zbigniew Rawicz (1932–1969) – polski pilot